Внутреннее море может означать:
 Внутреннее море в океанологии — море, глубоко вдающееся в сушу и имеющее затруднённый водообмен с океаном по сравнительно узким проливам.
 Внутреннее море в морском праве — море, находящееся под полным суверенитетом какого-либо государства и содержащее только его внутренние воды.

Также может означать:
 Mare Internum () — название Средиземного моря у древних римлян.
 Внутреннее Японское море